Morgan De Sanctis (; n. 26 martie 1977) este un fotbalist italian care a evoluat pe poziția de portar.

De Sanctis a jucat 6 meciuri la echipa națională de fotbal a Italiei, și a făcut parte din lotul Italiei la Euro 2008, Campionatul Mondial de Fotbal 2010 și Euro 2012.

Statistici carieră

1Include Supercoppa Italiana.

Palmares

Galatasaray
Supercupa Turciei (1): 2008

Napoli
Coppa Italia (1): 2011–12

Note

Legături externe
Player profile  on Napoli's official website
 FIGC  

Italieni în viață
Portari de fotbal
Fotbaliști italieni
Fotbaliști internaționali italieni
Fotbaliști ai Galatasaray SK
Fotbaliști ai FC Sevilla
Fotbaliști ai cluburilor din Italia
Fotbaliști ai lui AS Roma
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai lui Juventus
Fotbaliști ai SSC Napoli
Fotbaliști ai AS Monaco FC